Green Lantern (anciennement connues sous le nom Chang) sont des montagnes russes en position verticale de Bolliger & Mabillard localisées au parc Six Flags Great Adventure dans le New Jersey, aux États-Unis. Construit à l'origine en 1997 pour le parc Six Flags Kentucky Kingdom, situé à Louisville, dans le Kentucky il est à l'époque un des plus hauts, plus rapides et possédant le plus grand nombre d'inversions dans sa catégorie. Il sera cependant détrôné l'année suivante par The Riddler's Revenge qui ouvrit à Six Flags Magic Mountain. Il ferma en 2009 pour être démonté et transporté jusqu'à Six Flags Great Adventure où il est opérationnel depuis la saison 2011.

Historique

Chang (1997-2009) 
Chang, qui signifie « long » en chinois mandarin, ouvre à Six Flags Kentucky Kingdom le . Lors de son ouverture, il devient le parcours de montagnes russes debout le plus haut, avec la plus grande chute, la plus grande vitesse, le plus long et avec le plus grand nombre d'inversions. Il prend ainsi la place détenue depuis l'année précédente par Mantis de Cedar Point et subit le même sort en se faisant dépasser l'année suivante par The Riddler's Revenge, qui ouvre à Six Flags Magic Mountain un an plus tard.

Lors de son inauguration en 1997, ses rails et ses supports sont jaunes. Quelques années plus tard, les rails de Chang sont peints en vert et les supports en violet. Au début de 2006, les rails sont remis dans le jaune d'origine tandis que les supports sont repeints en bleu. 

Chang ferme le week-end du , et est démonté dans le but de développer Six Flags Splashwater Kingdom. L'expansion n'aboutit pas et Six Flags annonce son intention d'abandonner ses propriétés du Kentucky Kingdom. Le , Six Flags annonce la fermeture du parc. Le , le conseil d'administration du Kentucky State Fair et Six Flags règlent les différentes questions liées à la fin de leur coopération. Le Kentucky State Fair reste propriétaire du site.

Green Lantern (2011) 
En 2010, les pièces furent acheminées jusqu'à Six Flags Great America. L'attraction devait y être reconstruite pour 2010. C'est finalement un projet de parc aquatique qui fut choisi, annulant le remontage de l'attraction. Peu de temps après l'annonce de la fermeture de Great American Scream Machine, des rumeurs ont commencé à circuler à propos du transfert de Chang à Six Flags Great Adventure. 

L'arrivée des montagnes russes fut officialisée le  par le Asbury Park Press puis le 16 par Six Flags. Son nouveau nom et son nouveau thème inspiré du comics Green Lantern ont été choisis pour coïncider avec la sortie du film Green Lantern. Le trajet est situé sur le Boardwalk, sur l'ancienne place de The Great American Scream Machine. Sur la base de photos et des vidéos diffusées, la voie et les trains de l'attraction seront peints en vert avec des touches d'argent. Les supports devraient quant à eux être noirs. L'ouverture a lieu le  et confirme l'aspect de l'attraction

Galerie

Statistiques 
 Longueur : 1266,4 m	
 Hauteur : 46,9 m	
 Descente : 43,9 m	
 Inversions : 5 (un looping vertical de 37,1 mètres de hauteur, un looping plongeant de 31,6 mètres de hauteur, un looping incliné de 21,9 mètres de hauteur de et deux tire-bouchons)
 Vitesse : 101,4 km/h	
 Durée : 2:30
 Angle Vertical Maxi : 45 Degrés	
 Capacité : 1556 personnes par heure
 Trains : 7 wagons par train. Les passagers sont placés à 4 de front par wagon pour un total de 28 passagers par train.

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Montagnes russes en position verticale
 Six Flags Kentucky Kingdom
 Records dans le domaine des montagnes russes
 Bolliger & Mabillard
 Liste des montagnes russes de Bolliger & Mabillard

Liens externes 
  Green Lantern sur le site de Six Flags Great Adventure
  Fiche de Green Lantern (RollerCoaster DataBase)

Green Lantern
Montagnes russes en métal
Montagnes russes en position verticale
Montagnes russes dans le New Jersey
Bolliger & Mabillard
Attraction d'un parc Six Flags
Six Flags Great Adventure
Attraction sur le thème des super-héros
Kentucky Kingdom